Знаменское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Знаменское — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Знаменское — прежнее (до 1990-х годов) название села Басшили Мугалжарского района Актюбинской области.

Россия 
 Знаменское — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Знаменское — посёлок в Междуреченском районе Вологодской области.
 Знаменское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Знаменское — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Знаменское — село в Беловском районе Курской области.
 Знаменское — село в Измалковском районе Липецкой области.
 Знаменское — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Знаменское — село в Атяшевском районе Мордовии.
 Знаменское — село в Чамзинском районе Мордовии.
 Знаменское — деревня в Каширском районе Московской области.
 Знаменское — село в Одинцовском районе Московской области.
 Знаменское — село в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Знаменское — село в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Знаменское — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Знаменское — село в Знаменском районе Омской области.
 Знаменское — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Знаменское — село в Должанском районе Орловской области.
 Знаменское — село в Знаменском районе Орловской области.
 Знаменское — село в Колпнянском районе Орловской области.
 Знаменское — село в Мценском районе Орловской области.
 Знаменское — село в Орловском районе Орловской области.
 Знаменское — село в Свердловском районе Орловской области.
 Знаменское — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Знаменское — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Знаменское — село в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Знаменское — село в городском округе Сухой Лог Свердловской области.
 Знаменское — село в Оленинском районе Тверской области.
 Знаменское — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Знаменское — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Знаменское — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Знаменское — село в Куркинском районе Тульской области.
 Знаменское — село в Суворовском районе Тульской области.
 Знаменское — исчезнувшее село в Чернском районе Тульской области.
 Знаменское — село в Ясногорском районе Тульской области.
 Знаменское — село в Надтеречном районе Чечни.
 Знаменское — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Знаменское — до 1930-го года название города Советская Гавань в Хабаровском крае.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Знаменское — село в Черноморском районе.

См. также 
 Знаменское-Губайлово
 Знаменское-Раёк
 Знаменское-Садки
 Знаменское муниципальное образование
 Знаменское сельское поселение
 Знаменка
 Знаменск
 Знаменская
 Знаменский